La gara di Spada a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si svolgerà il 23 luglio 2014.

La medaglia d'oro è andata alla Francia che ha sconfitto in finale la Corea del Sud. Il terzo posto è andata della Svizzera che ha sconfitto nella finale per il bronzo la Russia.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014